Раковський:
 Раковський Володимир Євгенович — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АН БРСР.
 Раковський Іван (1874—1949) — український антрополог і зоолог, педагог, громадський діяч.
 Раковський Іван (отець) (1815—1885) — закарпатський греко-католицький священик і громадський діяч русофільської орієнтації.
 Раковський Йосиф (1870—1944) — священик і педагог-агроном, один з піонерів громадської агрономії в Галичині. Батько Романа Раковського.
 Раковський Михайло Павлович (1924—2000) — художник-постановник Київської кіностудії ім. О. П. Довженка. 
 Раковський Олександр Сергійович (1993—2022) — старшина Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Раковський Роман — кооператор родом з Сокаля (Галичина), син Йосифа Раковського.
 Раковський Християн Георгійович — більшовицький політичний діяч болгарського походження.
 Раковський-Білярський Петро (1817—1867) — рос. мовознавець, проф. слов. філології.
 Раковський Ян — польський альтист і музичний педагог.
 Раковський Леонтій Йосипович — російський радянський письменник.
Раковська:
 Раковська Наталія Христианівна — ректор Міжнародного Слов'янського університету.

Див. також 
 Раковскі
 Раковські — місто в Болгарії, центр Раковської общини Пловдивської області

Прізвища